Bye Bye, auch Bye-bye, bezeichnet:
 einen englischen Abschiedsgruß, der eine Verballhornung von Goodbye darstellt, welches wiederum eine Abkürzung von God be with You ist

Titel oder der Titelbestandteil von kulturellen Werken:
 Bye Bye (Fernsehshow), eine kanadische Fernsehshow
 Bye Bye (Album), Studioalbum der Gruppe Trio
 Bye Bye (Lied), ein Lied des Rappers Cro
 Bye Bye, Love, US-amerikanische Filmkomödie von Sam Weisman aus dem Jahr 1995.
 Bye Bye Bluebird, färöisches Roadmovie aus dem Jahr 1999
 Bye Bye Berlusconi!
 Bye Bye Blackbird
 Bye Bye Baby
 Bye Bye Blackbird (Film)

Siehe auch:

 :Kategorie:Grußformel
 :Kategorie:Englische Phrase